

Belgio 
 Palazzo della Borsa a Bruxelles

Italia 
 Palazzo della Borsa a Catania
 Palazzo della Borsa a Ferrara
 Palazzo della Borsa a Firenze
 Palazzo della Borsa a Genova
 Palazzo della Borsa a Milano
 Palazzo della Borsa a Napoli

Portogallo 
 Palazzo della Borsa a Oporto

Russia 
 Palazzo della Borsa a San Pietroburgo